Эр Кут () — ирландские имя и фамилия. Известные носители: 
 Кут, Эр (1762—1823) — британский генерал, кавалер Ордена Бани, губернатор Ямайки (1806—1808).
 Кут, Эр (1726—1783) — британский генерал-лейтенант, прославившийся своим участием в боевых действиях в Индии.